Tiso — um gênero de aranhas.

Pessoas
Jozef Tiso
Paula Tiso
Wagner Tiso

Desambiguações de sobrenomes